Il doppio del torneo di tennis St. Louis WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tony Roche che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 7-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1972